PGP kan syfta på:

 PGP – signatur för en svensk tidningsman samt film-, teater- och litteraturkritiker, se Per-Gustaf Peterson
 PGP – ett program som används för att kryptera och dekryptera e-post, texter och filer, se Pretty Good Privacy